Lhok Geulumpang (Setia Bakti), een plaats in Indonesië
Lhok Geulumpang (Darul Aman), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing